Buslijn 39 (Gent), in België
 Buslijn 39 (Haaglanden), in Nederland